Salem Downtown Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Salem Downtown Historic District (Indiana), ID-Nr. 97001181
 Salem Downtown Historic District (Ohio), ID-Nr. 95001416

Siehe auch:
 Downtown Salem Historic District